Кейп-Джира́рдо () — город в штате Миссури, США. Крупнейший город одноимённого округа.

Население города составило 37 941 человек по данным переписи населения 2010 года.

В Кейп-Джира́рдо находится Юго-восточный университет штата Миссури.

География 
Город расположен на реке Миссисипи, в 160 км к юго-востоку от Сент-Луиса.

Климат

Демография 
По данным переписи населения 2010 года, численность населения города составила 37 941 человек.

Расовый состав города:
 белые — 81,2 %
 афроамериканцы — 12,8 %
 индейцы — 0,1 %
 азиаты — 2,8 %
 Смешанные расы: 2,6 %

Примечания

Ссылки 

Города Миссури